Serenade D-Dur steht für:

 Serenade Nr. 6 D-Dur, „Serenata notturna“ (KV 239), von Wolfgang Amadeus Mozart (1776)
 Serenade D-Dur, „Posthorn“, KV 320, von Wolfgang Amadeus Mozart (1779)
 Serenade für Flöte, Violine und Bratsche (Beethoven) D-Dur op. 25 von Ludwig van Beethoven (1801)